Buheung-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Buheung-dong, Mokpo, stadsdel i Mokpo, 
 Buheung-dong, Anyang, stadsdel i Anyang, Gyeonggi,